Le tournoi de Mahwah est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Series 3, se dispute du 23 au .

Leigh-Anne Thompson remporte le simple dames. En finale, elle bat Bettina Bunge, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbara Potter et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Mahwah
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1982
Mahwah
Tennis aux États-Unis en 1982
Tennis en août 1982